Урали:

 Урали — деревня в Краснинском районе Смоленской области России.
 Урали — народ, проживающий на юге Индии, в штатах Тамилнад и Керала.